Funkstunde steht für
Funk-Stunde Berlin, deutscher Hörfunksender 
Schlesische Funkstunde Hörfunkgesellschaft
Westdeutsche Funkstunde AG, Rundfunkanstalt in Münster